

Старо-Село () — село в Врачанській області. Входить до складу общини Мездра.
 Старо-Село () — село в Ловецькій області. Входить до складу общини Троян.
 Старо-Село () — село в Перницькій області. Входить до складу общини Радомир.
 Старо-Село () — село в Сілістринській області. Входить до складу общини Тутракан.
 Старо-Село () — село в Сливенській області. Входить до складу общини Сливен.